Raba je lahko:
 Raba, reka
 Raba, Slivno
 Rába - madžarsko podjetje